Марк Э. Платт (), также известен как Марк Платт () (род. 14 апреля 1957) — американский продюсер, работающий в кино, театре и на телевидении. Три фильма, которые он продюсировал, — «Шпионский мост», «Ла-Ла Ленд» и «Суд над чикагской семёркой» — были номинированы на премию «Оскар» за лучший фильм. Он выиграл премию «Тони» за лучший мюзикл за работу в качестве продюсера мюзикла  «» и получившего пулитцеровскую премию мюзикла  «».

Ранная жизнь
Марк Платт родился и вырос в консервативном еврейском доме в Пайксвилле, штат Мэриленд, в семье Сью Эллен (урождённая Сеззин) (), школьной учительницы, и Ховарда Платта (), который работал в розничной торговле обувью. У него есть старший брат и младшая сестра. Он окончил  () в 1975 году и Пенсильванский университет в 1979 году, где он был членом  (). Затем он получил степень доктора юридических наук в  и начал свою карьеру в качестве .

Карьера
Он начал работать продюсером в театре, прежде чем перейти в кино. Он был президентом по производству трех киностудий: Orion Pictures, TriStar Pictures и Universal Studios. С тех пор Платт основал свою собственную продюсерскую компанию, Marc Platt Productions, в рамках Universal и продолжает заниматься творческими проектами. Его компания отвечает за фильмы «» и мини-сериал HBO «Эмпайр Фоллз».

Он был исполнительным продюсером двухсерийной документальной драмы «», показанной на ABC в пятилетнюю годовщину 11 сентября 10 и 11 сентября 2006 года. Фильм вызвал споры, и его обвинили в том, что он имеет политическую повестку дня и выдумывает события, приведшие к терактам 11 сентября 2001 года, особенно те, в которых участвовала .
 
Платт также является продюсером бродвейского хит-мюзикла «Злая» и бродвейского возрождающего мюзикла «Приятель Джои» с .

Личная жизнь
Марк Платт и его жена Джули (урождённая Берен) (), также выпускница и попечитель пенсильванского университета, живут в районе Лос-Анджелеса. Они профинансировали строительство помещения для репетиций и выступлений исполнительского искусства на территории кампуса, Platt Student Performing Arts House (). Платт является выпускником и сторонником . С момента основания его компания принимала как минимум одного студента-стажёра из пенсильванского университета в год.

У Платтов пятеро детей, включая актёра и певца Бена Платта.

Фильмография
Марк был продюсером всех фильмов, если не указано иное.

Кино

Благодарности

Телевидение

Театральные и музыкальные постановки 
 1983: Total Abandon () (пьеса, ассоциированный продюсер)
 2003–н.в.: Злая (мюзикл)
 2006:  (пьеса)
 2008–2009: Приятель Джои (мюзикл, ассоциированный продюсер)
 2014: Если/Затем (мюзикл)
 2016:  (пьеса)
 2017:  (мюзикл)
 2017:  (пьеса)
 2017–2019:  (мюзикл)
 2021-н.в.:  (мюзикл)

Награды и номинации
Как продюсер, Марк получал награды и номинации за работы, которые он продюсировал как продюсер или как исполнительный продюсер

Примечания

Ссылки
 
 
 Wicked biography

Родившиеся в 1957 году
Кинопродюсеры США
Адвокаты XX века
Продюсеры — лауреаты премии «Золотой глобус»
Выпускники Школы права Нью-Йоркского университета
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Википедия:Биографии современников
Выпускники Пенсильванского университета